L'edizione 1998 dell'1. divisjon vide la vittoria finale dell'Odd Grenland.

Classifica finale

Verdetti
 Odd Grenland e Skeid promosse nella Tippeligaen.
 Kjelsås qualificato per i play-off (poi persi contro il Kongsvinger).
 Aalesund, Strindheim, Ullern e HamKam retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1998
Campionato norvegese di calcio